El término evangélico puede referirse, en esta enciclopedia:

 a lo perteneciente o relativo a los Evangelios como un todo (tanto documental como teológico) o a alguno de ellos en particular;
 a lo perteneciente o relativo a los evangelistas como un todo (tanto a los personajes como a su función teológica, simbólica o su representación artístico-iconográfica) o a alguno de ellos en particular;
 a los evangélicos, las iglesias y personas pertenecientes al evangelicalismo.